Göndöcs Lajos (1819–1887) igazgató-tanító
 Göndöcs Lajos (1935) agrármérnök